Ришарлизон може имати више значења:
 Ришарлизон (фудбалер, 1982)
 Ришарлизон (фудбалер, 1997)